Carl Ebert (kazalište)
Carl Ebert (hokej na travi)